Illyricum se poate referi la:

 Iliria, o regiune din sud-estul Europei în perioada antichității clasică, care era locuită de ilirii antici
 Illyricum (provincie romană), o provincie romană care a existat între anii 27 î.Hr. și 69/79 d.Hr.
 Dioceza Illyricum, o dioceză a Imperiului Roman Târziu
 Prefectura pretoriană Illyricum, una dintre cele patru prefecturi pretoriene în care a fost împărțit Imperiul Roman Târziu
 Provinciile ilirice, o provincie autonomă a Franței care a existat în perioada 1809-1814, în timpul Primului Imperiu Francez
 Illyricum sacrum, o lucrare istorică clasică în opt volume, publicată între 1751 și 1819

Specii și subspecii 
 Pancratium illyricum, o specie de planta cu flori
 Polystichum illyricum, o specie hibridă de ferigă
 Onopordum illyricum